Luis Cláudio Servente de Souza, mais conhecido como Selé (15 de Setembro de 1970) foi um jogador de futebol.

Atualmente, além de trabalha como despachante no Aeroporto Internacional Tom Jobim, ele joga showbol pelo Flamengo.

Biografia 
Nasceu no Rio de Janeiro a 15 de setembro de 1970. Jogou como lateral-esquerdo. Começou a promissa carreira no Flamengo em 1990 atuando como titular absoluto da posição durante a Copa São Paulo de Juniores, consagrando-se campeão na categoria. No entanto, devido ao físico franzino, foi pouco utilizado na equipe principal, jogando apenas cinco partidas em 1991.

Fez parte da equipe que conquistou a Taça Estado do Rio de Janeiro em 1991, mas só atuou contra o América de Três Rios na vitória de 2 a 1 para o Flamengo.

Em 1992, defendeu o Campinense Clube na Copa do Brasil jogando apenas uma partida contra o Esporte Clube Bahia.

Atualmente, ele participa das partidas de Showbol como atleta do Flamengo.

Títulos

Futebol

Flamengo 
 Copa São Paulo de Juniores 1990;
 Taça Estado do Rio de Janeiro (Copa Rio) 1991;
 Campeão estadual 1991;

Showbol

Flamengo 
 Bicampeonato Carioca 2011-2012
 Bicampeão brasileiro 2010-2012
 Campeão Torneio Rio-São Paulo 2011

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Jogadores de showbol do Clube de Regatas do Flamengo